Барон Фёдор Густавович Врангель (; 1800—1869) — генерал-лейтенант русской императорской армии.

Биография 
Происходил из рода Врангелей (дом Gaus-Maidel); сын ротмистра барона Вольдемара Густава (1770—1827) и его второй жены Якобины Каролины Софии, баронессы Икскюль фон Гильденбанд (1781—1832). Родился  года в Эстляндской губернии, в Saximois (Saksi mõis).
 
Первый офицерский чин получил 3 мая 1820 года. В 1852 году за 30 лет службы был награждён знаком отличия.

Генерал-майор с 6 декабря 1853 года — командовал 1-й бригадой 1-й гренадерской резервной дивизии.

Вышел в отставку с пожалованием чина генерал-лейтенанта, мундиром и пенсией — 8 апреля 1865 года.

Умер  года. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище рядом с женой Елизаветой Клементьевной (урождённой Григорьевой).

Примечания

Литература 
 Барон Врангель 3. Федор Густавович // Список генералам по старшинству: Исправлено по 7 января 1856 г. — С. 576.
 
 Stackelberg, Otto Magnus von Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterschaft. Bd. 1. — Görlitz, [1931]. — S. 554.
 . — S. 886.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Фёдор Густавович
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище